Terminal Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Terminal Building (Coffeyville, Kansas), NRHP-ID 82002666
 Terminal Building (Lincoln, Nebraska), NRHP-ID 86003527